Flensburg kan avse:

 Flensburg – den tredje största staden i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein
 Flensburgfjorden – en fjord eller vik av Östersjön mellan Tyskland och Danmark
 Flensburg, Malmö – ett område i Malmö
 Flensburgska huset – en byggnad vid Södergatan i Malmö
 Flensburgregeringen – Tredje rikets sista regering mellan 2 och 23 maj 1945

Personer med efternamnet Flensburg 
 Anette Harboe Flensburg (född 1961), dansk målare
 Anna Flensburg (1864–1947), konstnär
 August Flensburg (1811–1861), affärsman
 Carl Flensburg (1856–1919), läkare
 Ebbe Gustaf Flensburg (1859–1919), jurist
 Elsa Flensburg (1891–1982), bildkonstnär och konsthantverkare
 Emil Flensburg (1843–1919), affärsman
 Ernst Flensburg (1851–1917), riksdagsman och borgmästare i Ronneby
 Mathias Flensburg (1779–1851), affärsman
 Matthias Flensburg (1734–1815), kyrkoinspektör och tecknare
 Nils Flensburg (1855–1926), språkforskare, professor
 Oscar Flensburg, flera personer
 Oscar Flensburg (1820–1883), apotekare och affärsman
 Oscar Flensburg (1855–1932), affärsman och donator
 Peter Flensburg (1916–1997), konstnär
 Theodor Flensburg (1822–1898), affärsman och politiker
 Wilhelm Flensburg (1819–1897), teolog, biskop och politiker

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn